Вилла Роккабруна — вилла в Блевио, в провинции Комо, Италия, построена на месте дома, принадлежавшего ранее оперной певице Джудитте Паста.

История 
Вилла Роккабруна (первоначально вилла Вильд) была построена в 1906 году на берегу озера Комо в городке Блевио, для промышленника из Турина Эмилио Вильда, по проекту архитектора Карло Форменти, на месте  Виллы Рода, снесённого в 1904 году дома, принадлежавшего оперной певице, сопрано Джудитте Паста.

Дом Паста был местом встречи для многих художников, композиторов и певцов, среди которых был Винченцо Беллини, что создал оперу «Норма», впервые исполненную Паста. Ария «Casta Diva» из этой оперы стала одной из самых знаменитых арий XIX века.

Наши дни 
Вилла преобразована в отель CastaDiva, названный в честь арии и является частью 5-звёздочного комплекса, включающего 75 номеров, 2 ресторана, 4 конференц-зала и спа-центр общей площадью 1330 квадратных метров.

Примечания 

Виллы Италии
Здания и сооружения провинции Комо